Xílovo (Smolensk), localitat de la província de Smolensk, a Rússia
 Xílovo (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Xílovo (Kaluga), localitat de la província de Kaluga, a Rússia